Output (englisch für „Ausgabe, Ausstoß“) steht für:
 Ausgabe (Computer), in der Informatik den Datenausstoß eines Programms
 Emission (Umwelt), in der Ökologie die Abgabe von Substanzen an die Umwelt
 in der Betriebswirtschaftslehre:
 Leistung (Rechnungswesen) oder 
 Produkt (Wirtschaft), die produzierte Menge
 Ausbringung, die produzierte Menge in der Produktionstheorie
 in der Politikwissenschaft der politische Output, siehe politischer Input und politischer Output 
 die Veröffentlichungen eines Künstlers

Siehe auch:
 Input, das Gegenteil von Output